Александр Святославович Рябушенко  ( род. , Минск,  Белоруссия) — белорусский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий c 2018 года за команду мирового тура «».

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Биография и карьера 
Отец — Чемпион Советского Союза по велоспорту. Мать — Мастер спорта по плаванию.

С семи до восьми лет посещал секцию по футболу. В десять лет пошёл на плавание. Начал заниматься велоспортом в возрасте двенадцати лет. Первый тренер — А. Л. Шарапов.

Достижения 

 2013
 1-й на этапе 3  
 2-й на  (ГК)
 2-й на 
 7-й на Чемпионат Европы — групповая гонка U23
 2014
 3-й на Чемпионат Белоруссии — индивидуальная гонка U23
 7-й на 
 9-й на Кубок Москвы
 2015
 2-й на Чемпионат Белоруссии — групповая гонка U23
 2016
 1-й  Чемпион Европы — групповая гонка U23
 1-й на  
 1-й на 
 1-й на  
 1-й на  
 1-й на 
 1-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 3-й на 
 3-й на 
 3-й на 
 3-й на 
 4-й на 
 4-й на Чемпионат Белоруссии — групповая гонка
 7-й на Руота д’Оро
 2017
 1-й на  (U23)
 1-й на  (U23)
 1-й на этапе 2 Джиро д’Италия U23
 1-й на этапе 1  (U23)
 1-й на 
 1-й на  
 1-й на  
 1-й на  
 1-й на  
 1-й на  
 2-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 2-й на 
 3-й на  (U23)
 3-й на 
 3-й на 
 3-й на 
 3-й на Чемпионат Белоруссии — групповая гонка
 10-й на  (U23)
 2019
 1-й на Кубок Уго Агостони 
 2-й на Гран-при Лугано
 4-й на Европейские игры — групповая гонка
 10-й на  (ГК)
 2020
 2-й на Чемпионат Белоруссии — групповая гонка U23
 3-й на Мемориал Марко Пантани
 3-й на Кубок Сабатини
 2021
 2-й на этапе 4 Settimana Ciclistica Italiana
 3-й на этапе 1 Тур Альп

Гранд-тур

Рейтинг

Примечания

Ссылки 
 Рябушенко, Александр Святославович на FirstCycling

Велогонщики Белоруссии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года